Михаи́л Пло́ткин:
 Плоткин, Михаил Владимирович (чаще Миша Плоткин, 1944—2021) — советский музыкальный администратор, российский продюсер.
 Плоткин, Михаил Николаевич (Меер Нисонович, 1912—1942) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.